Jerzy Walczak (1929–1968) – polski aktor i reżyser teatralny
 Jerzy Walczak (ur. 1962) – polski aktor